Trimingham steht für:

 Trimingham (Norfolk), Gemeinde im englischen Norfolk

als Familienname:

 Ernest Trimingham (1880–1942), Schauspieler aus Bermuda und einer der ersten farbigen Darsteller im britischen Kino
 J. Spencer Trimingham (1904–1987), britischer Gelehrter und christlicher Missionar